Doubtful (englisch für zweifelhaft) steht für:

 Doubtful Bay, Bucht Südgeorgiens im Südatlantik
 Doubtful Crumbs, Titel eines Gemäldes des britischen Malers Edwin Henry Landseer (1802–1873)
 Doubtful Point, Landspitze Südgeorgiens im Südatlantik
 Doubtful River, Flüsse
 Doubtful Sound/Patea, Fjord auf der Südinsel Neuseelands